Rafael Romero (zanger) (1910-1991), Spaans flamencozanger
 Rafael Romero (atleet) (1938), Venezolaans atleet
 Rafael Romero (bokser) (1968), Dominicaans bokser
 Rafael Romero (voetballer) (1986), Spaans voetballer 
 Rafael Romero (golfer), Colombiaans golfer